Алексе́й Миро́нов:
 Миронов, Алексей Афанасьевич (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Алексей Владиславович (род. 2000) — российский футболист.
 Миронов, Алексей Иванович (1924—1999) — советский актёр.
 Миронов, Алексей Кириллович (1926—2021) — советский военачальник, заместитель начальника Главного управления кадров МО СССР (1979—1991), генерал-полковник.
 Миронов, Алексей Максимович (1866—1929?) — русский искусствовед, историк искусства, профессор Казанского университета.
 Миронов, Алексей Матвеевич (1896—1975) — генерал-майор авиации.
 
 Миронов, Алексей Фёдорович (1745—1808) — русский крепостной архитектор графов Шереметевых.